13 Armia (RFSRR) – jedna z armii z czasów wojny polsko-bolszewickiej
 13 Armia (ZSRR) 
 13 Armia (Imperium Rosyjskie)